Località del Botswana:
 Phokoje – nel Distretto Centrale
 Phokoje – nel Distretto di Kweneng
 Phokoje – nel Distretto Sudorientale